Hořkost může být:

 hořká chuť
 Hořkost (film)
 hořkost (emoce)
 hořkost piva (BU) – jednotka hořkosti (Bitterness Unit)
 IBU (pivo) – mezinárodní jednotka hořkosti (International Bittering Unit)
 EBU (pivo) – evropská jednotka hořkosti (European Bitterness Unit)